65-й чемпіонат України з шахів, що проходив в Ялті в 1996 році.

Загальна інформація про турнір 
Чемпіонат проводився за швейцарською системою у 11 турів та мав статус відкритого. Загалом перемогу у турнірі виборювали 100 шахістів. Окрім українських шахістів, у турнірі взяли участь також представники Росії, Азербайджану, Казахстану, Молдови, Білорусі та Латвії.

За підсумками 11 турів чемпіонату найбільшу кількість очок набрали Михайло Голубєв та Валерій Невєров — по 8½. Але за рахунок кращих додаткових показників чемпіоном України 1996 року став одесит Михайло Голубєв.

Із 536 зіграних на турнірі партій — 379 закінчились перемогою однієї зі сторін (70,7%), внічию завершилися 157 партій.

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Партії чемпіонату на сайті ФШУ
  Чемпіонат України 1996 року на 365chess.com

1996 у шахах
1996 в Україні
Чемпіонати України із шахів